Георгий Лукич Хи́мич (1908—1994) — советский учёный и конструктор. Герой Социалистического Труда. Лауреат Сталинской премии первой степени и Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 22 октября (4 ноября) 1908 года в селе Уланово (ныне — Глуховский район, Сумская область, Украина) в крестьянской семье. Украинец. В 1929 году переехал в Свердловск.

В 1936 году окончил УИИ имени С. М. Кирова. Затем работал на Уралмаш имени С. Орджоникидзе. Во время Великой Отечественной войны служил артиллеристом.

После её окончания продолжил работу на заводе. В 1946 году руководил проектированием первого в СССР рельсобалочного стана, предназначавшегося для НТМК.

В 1952 году вступил в КПСС. В 1955—1979 — главный конструктор прокатного оборудования Уралмаш имени С. Орджоникидзе.

26 ноября 1968 года был избран членом-корреспондентом АН СССР по специальности «машиностроение».

Депутат ВС РСФСР 3—5 созывов.

Умер 9 мая 1994 года в Екатеринбурге. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Научные достижения 
Г. Л. Химичу принадлежит 56 изобретений и 76 патентов. Он является автором 8 монографий и более 80 статей. Руководитель создания ряда уникальных прокатных станов.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (1958)
 орден Ленина
 два ордена Отечественной войны II степени (28.4.1945; 6.4.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (1979)
 орден Красной Звезды (22.9.1944)
 медали «За боевые заслуги» (15.09.1942), «За оборону Москвы» (28.07.1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (01.08.1945)
 Сталинская премия первой степени (1950) — за создание советского рельсо-балочного стана
 Государственная премия СССР (1979) — за создание и внедрение высокопроизводительных слябовых машин непрерывного литья заготовок криволинейного типа для металлургических комплексов большой мощности
 заслуженный изобретатель РСФСР (1965)
 Почётный гражданин Свердловска (1973)

Примечания 

Члены КПСС
Выпускники Уральского технического университета
Персоналии:Уралмашзавод
Почётные граждане Екатеринбурга
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Похороненные на Широкореченском кладбище